Give, fino al 1º gennaio 2007 è stato un comune danese situato nella contea di Vejle, il comune aveva una popolazione di 14.090 abitanti (2005) e una superficie di 403 km².

Dal 1º gennaio 2007, con l'entrata in vigore della riforma amministrativa, il comune è stato soppresso e accorpato ai comuni di Børkop, Egtved, Jelling e Vejle per dare luogo al riformato comune di Vejle compreso nella regione dello Syddanmark.

Collegamenti esterni 
 

Comuni della Danimarca soppressi
Vejle